Мирбах:

 Мирбах — баронский и графский род.
 Мирбах, Вильгельм фон (1871—1918) — граф, германский дипломат.
 Мирбах, Николай Николаевич (1868—1915) — русский военачальник, генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Мирбах, Роман Андреевич (1825—1902) — вице-адмирал.
 Мирбах, Фелициан (1853—1940) — австрийский дворянин, художник, график и иллюстратор.